Kandl ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kandl (1876–1966), deutscher Opernsänger 
 Heinrich Kandl (1875–1968), österreichischer Baugewerkschafter
 Hermann Kandl (1872–1955), österreichischer Politiker
 Johanna Kandl (* 1954), österreichische Künstlerin